Lex Sempronia – rzymska ustawa wprowadzona przez trybuna ludowego Tyberiusza Grakchusa, która ograniczała do 250 hektarów ilość ziemi publicznej mogącej znajdować w rękach jednego właściciela.

Sempronia